Eastlake ist der Familienname folgender Personen:

 Caroline H. Eastlake (19. Jh.), englische Malerin
 Charles Lock Eastlake (1793–1865), englischer Maler, Kunstgelehrter und Kunstdirektor
 Charles Lock Eastlake der Jüngere (1836–1906), englischer Architekt und Schriftsteller
 Elizabeth Eastlake (1809–1893), englische Kunstkritikerin, Schriftstellerin und Journalistin
 Frederick Warrington Eastlake (1856–1905), amerikanischer Pädagoge
 Gwendoline Eastlake-Smith (1883–1941), englische Tennisspielerin

Eastlake ist außerdem der Name folgender Orte:
 Eastlake (Colorado)
 Eastlake (Michigan)
 Eastlake (Ohio)
 Eastlake (Seattle), Washington